Округа США:
 Монтгомери (округ, Айова)
 Монтгомери (округ, Алабама)
 Монтгомери (округ, Арканзас)
 Монтгомери (округ, Виргиния)
 Монтгомери (округ, Джорджия)
 Монтгомери (округ, Иллинойс)
 Монтгомери (округ, Индиана)
 Монтгомери (округ, Канзас)
 Монтгомери (округ, Кентукки)
 Монтгомери (округ, Мэриленд)
 Монтгомери (округ, Миссисипи)
 Монтгомери (округ, Миссури)
 Монтгомери (округ, Нью-Йорк)
 Монтгомери (округ, Огайо)
 Монтгомери (округ, Пенсильвания)
 Монтгомери (округ, Северная Каролина)
 Монтгомери (округ, Теннесси)
 Монтгомери (округ, Техас)